Pedro Luiz Neves Victer Ananias  (São Paulo, 30 de setembro de 1977) é um professor e político brasileiro, mestre em Ciências Sociais (PUC Minas), especialista em elaboração, gestão e avaliação de projetos sociais em áreas urbanas (UFMG/FAFICH) e bacharel licenciado em História (PUC Minas). É, atualmente, vereador em seu segundo mandato na Câmara Municipal de Belo Horizonte e coordena a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Atuação política

Pedro Patrus aprendeu muito cedo a valorizar a luta por justiça social e pelos direitos das minorias. Aos 16 anos, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores e participou ativamente dos movimentos de juventude. Graduado em História, mestre em Ciências Sociais, especialista em políticas urbanas e professor universitário, trabalhou na Coordenadoria Municipal da Juventude de BH e atuou como assessor da Comissão de Participação Popular da Assembléia Legislativa (MG).

Em seu primeiro mandato, atuou especialmente nas áreas de direitos humanos, valorização das políticas de assistência social, educação, defesa dos servidores públicos, dos direitos da população LGBT e em situação de rua, e das crianças e adolescentes. Atuou também na luta pela manutenção dos restaurantes populares. E se afirmou como o principal nome de oposição ao projeto neoliberal de privatização da cidade do ex-prefeito Marcio Lacerda, defendendo a função de fiscalização que cabe a um membro do legislativo. 
Reeleito, continua lutando contra as desigualdades sociais e por uma cidade que garanta os direitos de todos e de cada um. Durante o seu segundo mandato, aproxima-se, também, da pauta da Economia Popular Solidária.

Biografia
O nome do vereador vem do sobrenome da família. Seu pai, Patrus Ananias, construiu uma vida política defendendo categorias profissionais como jornalistas, assistentes sociais, professores e engenheiros. Manteve a conexão com movimentos sociais prestando assessoria a associações comunitárias e pastorais. Lutou pela consolidação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Participou dos movimentos políticos e sociais dos ano 1970 que resultaram na fundação do Partido dos Trabalhadores.

Pedro Patrus formou-se em História na Pontíficia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) em 2002. 

Desde a sua adolescência, utilizou o Partido dos Trabalhadores como base para articular a militância e lutar pelas questões que envolvem a assistência social. Desde o início da sua atuação política esteve muito próximo da causa das pessoas em situação de rua.

Entre 2009 e 2011 dedicou-se ao mestrado na PUC-Minas em Ciências Sociais. Sua dissertação defendida intitula-se “Associativismo, Cidadania e Direitos: A Federação dos Trabalhadores Favelados de Belo Horizonte 1959 a 1964”.

Em 2014 e 2015 dedicou-se à atividade de professor de Teoria Geral do Estado na Faculdade Arnaldo.  

Das pautas progressistas que lhe são caras, destaca-se a defesa dos direitos dos trabalhadores da assistência social, da população em situação de rua, dos grupos LGBT e das formas alternativas de economia.

Inicia sua atuação como político em 2013, quando foi eleito vereador para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, pelo Partido dos Trabalhadores (PT).  Destaca-se, no seu primeiro mandato, a presidência da Comissão de Direitos Humanos, de 2013 – 2016. Foi líder de bancada e consolidou-se como uma liderança de oposição.

Atualmente é, dentro do Partido dos Trabalhadores, vice-presidente estadual.

Projetos aprovados

 Projeto de Lei - 1944/2016

Ementa: Altera a Lei n° 8.690, de 19 de novembro de 2003, para criar os cargos de Assistente Social e Psicólogo na Área de Atividades de Administração Geral da Prefeitura de Belo Horizonte, estabelece a respectiva Tabela de Vencimentos e dá outras providências.

 Projeto de Lei - 1936/2016

Ementa: Altera a Lei 8.690, de 19 de novembro de 2003, para alterar a habilitação dos cargos de Ajudante de Serviço Operacional, Auxiliar Administrativo, Oficial de Serviço Público, Telefonista e Motorista, de ensino fundamental para médio.

 Projeto de Lei - 922/2013

Ementa: Dispõe sobre a criação da Semana de Conscientização e de Combate à Automedicação no âmbito do Município de Belo Horizonte.

 Projeto de Lei - 767/2013

Ementa: Fica estabelecida a implantação do Programa Municipal de Vacinação contra o HPV - Human Papiloma Virus -, que será implementado através de vacinação em todo o município.

 Projeto de Lei - 650/2013

Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade na docência da Educação Física nos 1° e 2° ciclos do Ensino Fundamental de profissional com formação em curso superior de Educação Física.

 Projeto de Lei - 521/2013

Ementa: Dispõe sobre a criação do banheiro família no âmbito do Município de Belo Horizonte.

Naturais da cidade de São Paulo
Sociólogos de São Paulo
Alunos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Alunos da Universidade Federal de Minas Gerais